Три корабля Королевского флота назывались HMS Canada, в честь британского владения Канада, еще один был отменен на стапеле:

 HMS Canada (1765) — 74-пушечный линейный корабль третьего ранга. Спущен на воду в 1765 году. Превращен в плавучую тюрьму в 1810 году, продан на слом в 1834 году.
 HMS Canada планировался как 112-пушечный линейный корабль первого ранга. Заложен в 1814 году, отменен в 1832 году и разобран на стапеле.
 HMS Canada (1881) — винтовой корвет. Спущен на воду в 1881 году, продан в 1897 году.
 HMS Canada (1913) — линкор, иногда относимый к типу Iron Duke, исходно заказанный для чилийского флота под названием Almirante Latorre. Спущен на воду в 1913 году, закуплен британским правительством в 1914 году с началом Первой мировой войны. Вторично продан Чили в 1920 году, в списках до 1959 года, после чего продан на слом Японии.

См. также 
 HMCS Canada — корабль канадского флота
 Торговый парусник Canada